Hogeye  steht für:

 Hogeye (Arkansas), Unincorporated Community im Washington County, Arkansas, USA
 Hogeye (Texas), Unincorporated Community im Hunt County, Texas, USA
 Hogeye, Unincorporated Community im Kern County, Kalifornien, USA, siehe Keyesville (Kalifornien)